R11 bzw. R 11 steht für:
 Rychlostní silnice 11, eine tschechische Schnellstraße
 eine medizinische Diagnoseverschlüsselung nach ICD10 für Übelkeit und Erbrechen.
 Renault 11, ein PKW-Modell des Herstellers Renault
 R11 (Gabun), eine Regionalstraße in Gabun

R-11 steht für:
 Trichlorfluormethan, eine chemische Verbindung, die auch als Kältemittel verwendet wird
 Príncipe de Asturias (R-11), ein STOVL-Flugzeugträger und Flaggschiff der spanischen Marine
 R-11 (Rakete), die russische Bezeichnung der Boden-Boden-Rakete
 Caudron R-11, ein französisches Flugzeug zur Zeit des Ersten Weltkrieges
 Tumanski R-11, ein in der UdSSR gefertigtes Strahltriebwerk

R11